Eudamidas I, koning van Sparta die regeerde van 330-300 v.Chr.
Eudamidas II, koning van Sparta die regeerde van 275-244 v.Chr., kleinzoon van Eudamidas I
Eudamidas III, koning van Sparta die regeerde van 244-428 v.Chr., kleinzoon van Eudamidas II